Satyros steht für:

Personen:

 Satyros (um 450 v. Chr.–403 v. Chr.), athenischer Politiker
 Satyros I., Herrscher des Bosporanischen Reichs von 433/432 bis 389/388 v. Chr., siehe Bosporanisches Reich #Liste der Herrscher des Bosporanischen Reiches
 Satyros II., Herrscher des Bosporanischen Reichs von 311/310 bis 310/309 v. Chr., siehe Bosporanisches Reich #Liste der Herrscher des Bosporanischen Reiches
 Satyros (Architekt), griechischer Architekt und Bildhauer 
 Satyros (Schauspieler), griechischer Schauspieler, Lehrer von Demosthenes 
 Satyros von Elis, griechischer Faustkämpfer und zweifacher Olympiasieger (vermutlich 332 und 328 v. Chr.)
 Satyros von Kallatis, griechischer Biograph 
 Satyros (Alexanderpriester), griechischer Priester, siehe Ptolemäischer Alexanderkult #Ptolemaios V. Epiphanes (205–180 v. Chr.) 
 Satyros (Epigrammatiker), griechischer Epigrammatiker 
 Satyros (Mediziner), griechischer Arzt, Lehrer von Galen 

Sonstiges:
 Satyros oder Der vergötterte Waldteufel, Stück von Johann Wolfgang Goethe (1773)

Siehe auch:
 Satyr (Begriffsklärung)